Лерм-е-Мюссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 70 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті налічувалось 195 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 456 осіб, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Лерм-е-Мюссе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лерм-е-Мюссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда